Pinang Sori (plaats), een plaats in Indonesië
Pinang Sori (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing